Dead Flowerz — п'ятий студійний альбом американського репера Esham, виданий 24 квітня 1996 р. лейблом Reel Life Productions. Платівка посіла 38-му сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Учасники 
 Джеймс Г. Сміт — виконавчий продюсер
 Esham — продюсер, аранжування, програмування
 Зела Вільямс — бек-вокал
 Лорд Маджі — продюсер, програмування
 Dice — запрошений гість
 Bugz — запрошений гість
 Drunken Master — запрошений гість

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми